McFall ist der Familienname folgender Personen:

 Lauren McFall (* 1980), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Leah McFall (* 1989), britische Popsängerin
 Leo McFall (* 1981), britischer Dirigent
 Ray McFall (1926–2015), britischer Geschäftsmann und Musikveranstalter

McFall bezeichnet als Ortsname:

 McFall (Missouri), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 McFaul